Okręty US Navy o nazwie USS "Hall" lub podobnych:
 USS Hall (DD-583) – niszczyciel będący w służbie w latach 1943-46
 USS "Charlton Hall" (ID-1359) był w służbie w latach 1918-19
 USS "Craster Hall" (ID-1486) był w służbie w latach 1918-19
 USS "Earle B. Hall" (DE-597) miał być niszczycielem eskortowym, ale w czasie budowy został przerobiony na szybki transportowiec USS "Earle B. Hall" (APD-107) 
 USS "Earle B. Hall" (APD-107) był szybkim transportowcem.
 USS "Howick Hall" (ID-1303), był okrętem transportowym. W służbie w latach 1918-19.

Hall